

Reis 
  — 
  — 
  ou Filipe IV de Navarra — 
  — 
  — ou Filipe IV de Aragão, da Sicília e de Nápoles

Nobres 
Filipe I de Castela — ou Filipe IV da Borgonha 

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]